Елена Киселёва:
* Киселёва, Елена Андреевна (Киселёва-Билимович; 1878—1974) — русская художница.
 Киселёва, Елена Юрьевна (Елена Север; род. 1973) — российская телеведущая, певица, актриса, общественный деятель.